

Сірино — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Сірино — присілок, Лузький район, Кіровська область